«Старый Фортунат» () — фольклорно-лирическая пьеса английского драматурга Томаса Деккера, в которой смешаны стихи и проза. Написана в 1599 году на основе немецкой легенды о Фортунате и его волшебном неистощимом кошельке. Хотя пьесу не так легко классифицировать, она была названа «единственным примером интерлюдии, вдохновленной всецело развитым гением Ренессанса».

Сюжет 
Нищий по имени Фортунат встречает на своём пути богиню Фортуну, которая предлагает ему выбор между мудростью, силой, здоровьем, красотой, длинной жизнью и богатством. Он выбирает богатство и получает кошелёк, из которого он может достать десять золотых монет в любое время. Обрадованный Фортунат отправляется на Кипр, чтобы навестить своих двух сыновей, безрассудного мота Анделосия и более благоразумного, но лишённого воображения Ампедо. На Кипр также идут богиня Фортуна и её свита в лице Порока и Добродетели, которые сажают два дерева; дерево Порока покрывается многочисленными плодами, в то время как дерево Добродетели едва приносит хоть какие-то плоды.

Фортунат тем временем посещает двор султана Турции, где обманывает султана с помощью своей чудесной шляпы, которая имеет свойство перенести владельца туда, куда сам пожелает. Затем возвращается на Кипр, но его роскошная жизнь обрывается Фортуной, и Фортунату наследуют сыновья; они соглашаются, что Анделосия возьмёт кошелёк, а Ампедо — шляпу.

Анделосия направляется в Англию, где сватается к Агриппине, дочери короля Ательстана, но она его обманывает, лишая кошелька. Вернувшись на Кипр, Анделосия отнимает у Ампедо его шляпу, затем, переодевшись, вновь едет в Англию, в надежде вернуть кошелёк. Хотя он преуспевает в похищении Агриппины, та берет чудесную шляпу и использует её для возвращения домой. Мало того, что Анделосия теперь потерял и кошелёк и шляпу, он также превратился в рогатого зверя, неразумно отведав яблок с дерева, посаженного Пороком. Добродетель предлагает превратить его обратно в человека, если он попробует её плоды, хотя и горькие на вкус. Он делает это, и преображается и физически, и духовно. По совету богини Фортуны, переодевшийся Анделосия, отправляется в Англию, в надежде вернуть кошелёк и шляпу. Там он находит не только Агриппину но и брата. Он отбирает у принцессы чудесные предметы и отдаёт шляпу Ампедо, который тут же сжигает её за принесённые шляпой несчастья. Но теперь братья не имеют возможности сбежать, воспользовавшись силой шляпы, и схвачены английскими придворными. Их помещают в застенок, где те и умирают. Фортуна возвращает чудесный кошелек себе. В заключение звучит сценический призыв, чтобы королева Елизавета рассудила, кто же в итоге победил — Порок или Добродетель.

Написание и публикация 
Пьеса основана на старой немецкой сказке про Фортуната, впервые изданной как брошюра в Аугсбурге в 1509 году, а затем, в несколько иной форме, во Франкфурте-на-Майне в 1550 году. В 1553 году сюжет был драматизирован Гансом Саксом. Английская пьеса под названием «The First Part of Fortunatus» («Первая часть Фортуната») была выпущена в 1596 году, но её текст не сохранился, и её отношение к пьесе Деккера было предметом многочисленных догадок. «Старый Фортунат» был написан Деккером в ноябре 1599 года для театрального импресарио Филипа Хенслоу и его труппы «Admiral’s Men». Текст, имеющейся в настоящее время, является пересмотренным, с изменениями, внесёнными незадолго до выступления перед королевой Елизаветой I, состоявшимся 27 декабря 1599 года. В начале 1600 года текст был опубликован in-quarto, что подразумевало, что эта пьеса больше не играется на публичной сцене.

Воссоздание и восприятие 
Когда Чарльз Лэмб в своей книге «Specimens of English Dramatic Poets Who Lived about the Time of Shakespeare» (1808) привлёк внимание общественности к лучшим образцам английского драматического искусства времён правления Елизаветы и короля Якова I, он привёл значительные отрывки из «Старого Фортуната», и заявил, что человек, который это написал «имел достаточно поэзии для любой вещи». Первое издание пьесы за более чем 200-летний перерыв появилось в 1814 году, в составе «Old English Plays» Чарльза-Вентворта Дирка. В 1819 году пьеса была поставлена в театре Ковент-Гарден, шла в продолжение одиннадцати вечеров, в сопровождении музыки Генри Бишопа. В том же году Уильям Хэзлит в «Лекциях о драматической литературе эпохи Елизаветы», высказался о наличии в «Старом Фортунате» «праздной болтливости возраста со свежестью и весёлостью молодости, что до сих пор ещё на его щеке и в его сердце». Позже в этом же столетии Джеймс Рассел Лоуэлл называл постановку «моей любимой», а критик Джордж Сейнтсбери писал, что эта пьеса является «в крайней степени сырой и непереваренной, но незрелая энергия автора ещё более очевидна». Историк литературы Адольф Уильям Уорд уравновешивал недостатки и достоинства произведения, подчёркивая очарование простоты и искренности темы.

Примечания

Современные английские издания 
 Ernest Rhys (ред.) Thomas Dekker London: Vizetelly & Co., 1887. Repr. London: T. Fisher Unwin, 1888, and again 1904. Репринтное издание: London: Ernest Benn, 1949.
 Hans Scherer (ред.) The Pleasant Comedie of Old Fortunatus Erlangen: A. Deichert, 1901.
 William Henry Oliphant Smeaton (ред.) Old Fortunatus: A Play London: J. M. Dent, 1904.
 Fredson Bowers (ред.) The Dramatic Works of Thomas Dekker, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1953.
 Old Fortunatus: 1600 Menston: Scolar Press, 1971. Факсимиле-репринт издания 1600 года.

Веб-ссылки 
  Интернет-издание на Luminarium Editions
  Интернет-издание на Google Books
  Интернет-издание University of Virginia Library

Ренессансная литература
Пьесы на английском языке